Adderley ist der Familienname folgender Personen:

 Cannonball Adderley (1928–1975), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist
 Cedric Adderley, US-amerikanischer Musikpädagoge und Komponist
 Georgia Adderley (* 2001), schottische Squashspielerin
 Herb Adderley (1939–2020), US-amerikanischer American-Football-Spieler 
 Nat Adderley (1931–2000), US-amerikanischer Jazzmusiker und Komponist
 Nat Adderley junior (* 1955), US-amerikanischer Arrangeur, Komponist und Pianist
 Paul Adderley (1928–2012), Politiker der Bahamas

Adderley ist der Name folgender Orte:
 Adderley (Shropshire), Ort in England
 Adderley (Südafrika), Ort in der Provinz Nordkap, Südafrika

Siehe auch:
 Adderly